Vranovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vranovice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Vranovice, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale